Amerikai Egyesült Államok
 Moclips, folyó Washington államban
 Moclips, település Washington államban